

Patronyme
 Alexandre Barès, (1982- ), est un joueur de rugby à XV français.
 Charles Barès, (1872-1938), fut un homme politique français.

 Joseph-Édouard Barès, (1872-1954), pionnier de l'aviation militaire français

Homonymie
Homonymie de patronyme